Drobný est un patronyme, notamment porté par :
 Jaroslav Drobný, joueur de tennis et de hockey sur glace tchécoslovaque puis égyptien puis britannique
 Jaroslav Drobný, footballeur tchèque
 Vaclav Drobný, footballeur tchèque

Homonymie de patronyme